

Sciences et techniques

Sciences de la Terre 
 Le Gondwana est un supercontinent formé à la toute fin du Néoprotérozoïque.

Culture et société

Histoire 
 Le Gondwâna est une ancienne région de l'Inde centrale, située à cheval sur l'Andhra Pradesh, le Madhya Pradesh, le Maharashtra et l'Orissa.

Œuvres 
 La République très-très démocratique du Gondwana est une chronique quotidienne de l'humoriste Mamane sur RFI, et le nom du pays de fiction qu'il y présente.
 Bienvenue au Gondwana est un film franco-ivoirien réalisé par Mamane, sorti en 2017. Tiré d'une  écrite par Mamane et sortie en 2016 à Abidjan, le film se passe dans la République très-très démocratique du Gondwana.
 Gondwana est une œuvre musicale de Tristan Murail.